Оборино — название населённых пунктов в России:

 Оборино — деревня в составе городского округа Владимир Владимирской области.
 Оборино — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Оборино — деревня в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Оборино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Оборино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.